Kennemerbrug (Alkmaar)
 Kennemerbrug - oude naam van de Heilooërbrug in Alkmaar
 Kennemerbrug (Haarlem)